Uebelhoer ist der Name von:
Friedrich Uebelhoer (1893-um 1945), deutscher NSDAP-Politiker
Oskar Uebelhoer (1893- nach 1969), deutscher Chirurg, Sauerbruch-Schüler

Siehe auch:
Übelhör